Суперкубок Вірменії з футболу 2007 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 травня 2007 року між чемпіоном Вірменії Пюніком та володарем кубка Вірменії клубом Міка.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2007
Вірменія
2007 у Вірменії